Лусильо ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 165,12 км². Население — 406 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 El País Maragato.Lucillo

Муниципалитеты Леона